Познанское восстание (1846)
 Познанское восстание (1848)
 Познанское восстание (1918—1919)
 Познанское восстание (1956)